Peret steht für:

 Peret (Altes Ägypten), die altägyptische Jahreszeit des Sprießens
 Peret (Sänger), Künstlername des spanischen Sängers und Gitarristen Pere Pubill Calaf (1935–2014)

Siehe auch:

 Péret (Begriffsklärung)
 Perret (Begriffsklärung)